

На этой странице приведён список фильмов, одним из героев которых является Шерлок Холмс — персонаж, созданный Артуром Конаном Дойлом. Шерлок Холмс является одним из самых популярных вымышленных персонажей в истории: фильмы, сериалы и анимационные фильмы снимают об этом герое практически каждый год по всему миру.

1891—1900

1901—1910

1911—1920

1921—1930

1931—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

См. также 
 Собака Баскервилей (значения)

Примечания 

 
Ш